Евротур — неоднозначное слово, которое может означать:

 Еврохоккейтур
 Евротур (фильм)
 Евротур — разговорное обозначение путешествия по нескольким европейским странам за одну поездку.